Die Primeira Divisão 1968/69 war die 35. Saison der höchsten portugiesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 8. September 1968 und endete am 27. April 1969.

Titelverteidiger Benfica Lissabon wurde zum 17. Mal portugiesischer Meister.

Teilnehmer 

14 Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Portugal 1968-69 auf rsssf.com
 Statistik auf fussballzz.de

Einzelnachweise 

Primeira-Liga-Saison
Fußballsaison 1968/69